Norra Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Gäddtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun, 
Norra Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,42 ha)

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn